Моравская
Фамилия
 Моравская, Лариса Эдуардовна (1961—2009) — российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.
 Моравская, Мария Людвиговна (1889 (1890)—1947) — поэтесса «Серебряного века».
 Моравская, Теофила (1791—1828) — известная своим ветреным нравом дочь польского генерал-майора, камергера графа Игнатия-Карла Моравского.
другое
 Моравская Сербия — средневековое сербское государство, образовавшееся после распада Сербского царства.
 Моравская Словакия — этнографическая область в Моравии на юго-восток от Брно.
 Моравская бановина — провинция (бановина) в Королевстве Югославия в период с 1929 по 1941 год.
 Моравская марка — марка, существовавшая на территории Моравии (в современной Чехии).
 Моравская церковь — деноминация, образованная последователями гуситского движения.

 См. также